Флориде́евые во́доросли, или флоридеи (), — класс красных водорослей.

Описание 
Морские многоклеточные водоросли, таллом которых состоит из разветвлённых нитей. Рост осуществляется за счёт деления верхушечной клетки. Клетки содержат как правило одно ядро, реже встречается несколько ядер. Хлоропласты пристенные. У низших представителей класса хлоропласты звёзчатые с пиреноидами. Бесполое размножение происходит за счёт тетраспор, биспор или полиспор, реже моноспор. Мужские и женские органы полового размножения представляют собой отдельные образования. В цикле развития происходит чередование полового и бесполого размножения. Некоторые представители(кораллина) имеют оболочки из карбоната кальция

Классификация 
Систематика класса, как и всего типа красных водорослей, не устоялась. На январь 2017 года в класс включают следующие подклассы и порядки:
 Роды incertae sedis (22 вида)
 Порядок  (2 вида)
 Подкласс 
 Порядок  (10 видов)
 Порядок  (1 вид)
 Подкласс 
 Порядок  (677 видов)
 Порядок  (58 видов)
 Порядок  (3 вида)
 Порядок  (38 видов)
 Род incertae sedis (1 вид)
 Подкласс 
 Порядок  (18 видов)
 Подкласс 
 Порядок  (256 видов)
 Порядок  (3 вида)
 Порядок  (7 видов)
 Порядок  (264 вида)
 Порядок  (50 видов)
 Порядок  (1 вид)
 Порядок  (278 видов)
 Порядок  (46 видов)
 Порядок  (16 видов)
 Подкласс 
 Порядок  (16 видов)
 Порядок  (2 вида)
 Порядок  (34 вида)
 Порядок  (1 вид)
 Порядок  (2641 вид)
 Порядок  (219 видов)
 Порядок  (907 видов)
 Порядок  (249 видов)
 Порядок  (327 видов)
 Порядок  (62 вида)
 Порядок  (119 видов)
 Порядок  (80 видов)
 Порядок  (393 вида)
 Порядок  (18 видов)

См. также 
 Анфельтия
 Батрахоспермум
 Хореоколакс полисифониевый

Примечания

Ссылки 
 

Красные водоросли
Классы растений